В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA Austrian Open 1985, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Міма Яушовец і Вірджинія Рузічі виграли титул, у фіналі перемігши пару Андреа Голикова і Katerina Böhmová 6–2, 6–3.

Сіяні пари 

 Міма Яушовец /  Вірджинія Рузічі (чемпіонки)
 Пат Медрадо /  Клаудія Монтейру (чвертьфінал)

 Ізабель Демонжо /  Наталі Тозья (1-ше коло)
 Андреа Голикова /  Katerina Böhmová (фінал)

Основна сітка

Посилання 

WTA Austrian Open